Études – serie di composizioni musicali di Claude Debussy pubblicati nel 1815
 Études – serie di composizioni musicali di Frédéric Chopin pubblicati nel 1830
 Études – balletto di Harald Lander
 Études – periodico francese pubblicato dai Gesuiti